Perpezac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Perpezac-le-Noir, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Perpezac-le-Blanc, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,